Herbert Lawford ha battuto in finale Charles Walder Grinstead 7–5, 2–6, 6–2, 9–7 del torneo preliminare, ma il detentore del titolo William Renshaw ha battuto Herbert Lawford 6–0, 6–4, 9–7 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1884